Département de Issia är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Haut-Sassandra, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Yamoussoukro. Antalet invånare är .

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Haut-Sassandra

fr:Issia
it:Issia
pl:Issia
ru:Исиа
zh:伊西亞